Cimitero Monumentale (Monumentalfriedhof, Hauptfriedhof) ist die Bezeichnung für:

 Cimitero Monumentale della Certosa di Bologna
 Cimitero Monumentale della Certosa di Ferrara
 Cimitero Monumentale (Mailand)
 Cimitero Monumentale di Poggioreale, siehe Friedhof Poggioreale
 Cimitero monumentale di Staglieno, siehe Monumentalfriedhof Staglieno
 Cimitero Monumentale (Turin)
 Cimitero monumentale ebraico di Firenze, siehe Alter Jüdischer Friedhof (Florenz)